Brzeski peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Brzeski, village de la voïvodie de Łódź,
 Brzeski, village de la voïvodie de Mazovie.